Бяла-Река — сёла в Болгарии:
 Бяла-Река (Великотырновская область)
 Бяла-Река (Пловдивская область)
 Бяла-Река (Смолянская область)
 Бяла-Река (Шуменская область)

См. также 
 Нова-Бяла-Река
 Бяла-Вода
 Бяла